The Umbrella Academy (stripreeks), een stripreeks van Dark Horse Comics
The Umbrella Academy (televisieserie), een superheldenserie uit 2019 van Netflix